Линьси (Чифэн) (林西) — уезд городского округа Чифэн автономного района Внутренняя Монголия (КНР).
 Линьси (Синтай) (临西) — уезд городского округа Синтай провинции Хэбэй (КНР).